Dehesas, pudiendo ser plural de dehesa, hace referencia a varios artículos:

En España 
 Dehesas, pedanía de Ponferrada, provincia de León;
 Dehesas de Guadix, municipio de la provincia de Granada;
 Dehesas Viejas, municipio de la provincia de Granada;
 Las Dehesas (Guadalajara), localidad del municipio de Valdenuño Fernández, provincia de Guadalajara;
 Dehesas de Cercedilla, pedanía de Cercedilla, comunidad de Madrid;
 Las Dehesas (Santa Cruz de Tenerife), localidad del municipio de Puerto de la Cruz, provincia de Santa Cruz de Tenerife;
 Los Visos y Las Dehesas, localidad del municipio de Fuentidueña de Tajo, comunidad de Madrid;
 Mancomunidad Las Dehesas, en la provincia de Salamanca;